Hasso-Rhenania ist der Name zweier Studentenverbindungen im Cartellverband:
 VKDSt Hasso-Rhenania Gießen, gegründet 1883
 VKDSt Hasso-Rhenania Mainz, gegründet 1946